Люксембу́рг может означать:

 Люксембург — государство в Европе.
 Люксембург — графство в средневековой Европе.

Топоним 
Азербайджан
 Люксембург — до 2018 г. название села Кобяр в Самухском районе.
Бельгия
 Люксембург — провинция.
Грузия
 Люксембург — до 1944 г. название города Болниси в крае Квемо-Картли.
Киргизия
 Люксембург — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.
Люксембург
 Люксембург — округ в государстве Люксембург.
 Люксембург — кантон в государстве Люксембург, относящийся к одноимённому округу.
 Люксембург — город, столица одноимённого государства, кантона и округа.
Россия
 Люксембург — село в Бабаюртовском районе Дагестана.
Украина
 Люксембург — до 1945 года название поселка Розовка Розовского района Запорожской области.
 Люксембург — до 1945 года название села Перемога Тарутинского района Одесской область.

Персоналии 
 Люксембург, Александр Михайлович (1951—2007) — российский литературовед.
 Люксембург, Аркадий Петрович (род. 1939) — молдавско-американский композитор.
 Люксембург, Владимир Сергеевич (1888—1971) — народный секретарь по судебным делам в правительстве Украинской Народной Республики Советов.
 Люксембург, Роза (1871—1919) — Одна из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии.
 Люксембург, Франсуа Анри де Монморанси (1628—1695) — французский полководец, маршал Франции.
 Люксембург, Эли (1940—2019) — израильский русский писатель, боксёр.

См. также 
 Буи-Люксембург
 Люксембург-Горьковский эффект
 Люксембург-Финдел
 Люксембурги
 
 Роза Люксембург
 Лушембурго
 Люксембургский вокзал